Алы-Юрях () — топоним в России якутского происхождения.

 Алы-Юрях — река, левый приток р. Улахан-Эдек, координаты 63°51'	110°18’.
 Алы-Юрях — река, правый приток р. Барайы, координаты 63°17'	133°43’.
 Алы-Юрях — река, левый приток р. Мухтай, координаты 68°47'	134°51’.
 Алы-Юрях — река, правый приток р. Линдекит, координаты 66°51'	121°07’.
 Алы-Юрях — река, теряется в левобережье нижнего течения р. Оччугуй-Тирехтях, координаты 66°46'	134°33’.
 Алы-Юрях — река, правый приток р. Малая Куонамка, координаты 69°46'	114°16’.
 Алы-Юрях — река, левый приток р. Большая Куонамка, координаты 69°23'	108°12’.
 Алы-Юрях — река, на о. Большой Ляховский впадает в пролив Санникова, Восточно-Сибирского моря, координаты 73°48'	142°37' .
 Алы-Юрях — река, левый приток р. Кыра-Тирехтях, координаты 68°39'	124°38’.
 Алы-Юрях — река, левый приток р. Алар, координаты 60°16'	129°06’.
 Алы-Юрях — река, левый приток р. Налыаччыя, координаты 66°11'	134°53’.

Примечания